Веле Самак (Самаковский) (; родился 11 августа 1974 в Прилепе, Социалистическая Республика Македония, СФРЮ) — македонский государственный деятель, министр без портфеля Республики Македония.

Образование 

Веле Самак получил степень бакалавра в области экономики в 1996 году в Чикагском университете. Степень магистра получил в 2005 году в Школе Уортона Пенсильванского университета.

Владеет английским, сербским, хорватским и немецким языками.

Карьера 

До назначения в правительство работал в финансовой компании «Citigroup», затем в корпорации «Microsoft».

27 августа 2006 года стал министром без портфеля, ответственным за привлечение иностранных инвестиций в правительстве Республики Македония.

Семья 

Веле Самак женат и имеет дочь Калину Анастасию (род.2000).

Ссылки 

 Биография на официальном сайте правительства Республики Македония на английском и македонском языках.
 Блог Веле Самака  

Родившиеся в Прилепе
Мэры городов Северной Македонии